Gary může být:
 Gary (jméno) – mužské jméno
 Gary (příjmení) – příjmení
 Gary (Indiana) – město v Indianě v USA
 Gary (Jižní Dakota) – město v Jižní Dakotě v USA
 Gary (Minnesota) – město v Minnesotě v USA
 Gary (Západní Virginie) – město v Západní Virginii v USA
 Gary City – městečko v Texasu v USA
 USS Gary – různé lodě amerického námořnictva